Virginia Ruano Pascual e Paola Suárez erano le detentrici del titolo e hanno battuto in finale 6-4, 7–5, Svetlana Kuznecova e Elena Lichovceva.

Teste di serie

  Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (campionesse)
  Svetlana Kuznecova /  Elena Lichovceva (finale)
  Cara Black /  Rennae Stubbs (terzo turno)
  Nadia Petrova /  Meghann Shaughnessy (secondo turno)
  Martina Navrátilová /  Lisa Raymond (quarti di finale)
  Janette Husárová /  Conchita Martínez (quarti di finale)
  Liezel Huber /  Tamarine Tanasugarn (quarti di finale)
  Anastasija Myskina /  Vera Zvonarëva (primo turno)

  Marion Bartoli /  Myriam Casanova (primo turno)
  Émilie Loit /  Nicole Pratt (terzo turno) 
  María Vento-Kabchi /  Angelique Widjaja (primo turno)
  Barbara Schett /  Patty Schnyder (semifinali) 
  Alicia Molik /  Magüi Serna (primo turno) 
  Silvia Farina Elia /  Francesca Schiavone (secondo turno)
  Elena Dement'eva /  Ai Sugiyama (semifinali) 
  Els Callens /  Petra Mandula (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 2004